Franz Cižek – pittore austriaco
 Jaroslav Čížek – calciatore boemo
 Martin Čížek – ex calciatore ceco
 Roy Cizek – inventore statunitense
 Tomáš Čížek – calciatore ceco
 Wiesław Cizek – ex calciatore polacco
 Zuzana Čížková – artista ceca